Открытый чемпионат Монтеррея 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2014 является 7-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Монтеррее, Мексика — с 31 марта по 6 апреля 2014 года. Турнир продолжил серию женских соревнований в Новом свете на хардовых кортах в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Флавия Пеннетта (№ 12 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Впервые в истории тура ассоциации в финале встретились две теннисистки, представляющие Сербию. Благодаря этому на турнире впервые был разыгран мононациональный финал.
 Ана Иванович выигрывает 2-й титул в сезоне и 13-й за карьеру в туре ассоциации.
 Йована Якшич уступает свой дебютный финал на турнирах ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Дарья Юрак с 4-й попытки побеждает в финале турнира ассоциации, Меган Мултон-Леви — с 1-й.

См. также 
 Открытый чемпионат Монтеррея
 WTA Тур 2014
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Мексика
Теннис
Март 2014 года
Апрель 2014 года
2014